Chevrolet Serie 164 steht für folgende Automodelle:

 Chevrolet Impala (1965–1971)
 Chevrolet Kingswood (1969–1971)